Roger Dean (1913–1998) – australijski polityk, poseł z okręgu Robertson
 Roger Dean (ur. 1944) – brytyjski malarz i grafik